Abschaltspannung steht für:
 die Spannungsschaltschwelle eines batterie- oder akkubetriebenen Verbrauchers, siehe Entladeschlussspannung
 die Spannungsschaltschwelle eines Unterspannungsauslösers